Interborough Rapid Transit Company, maatschappij voor openbaar vervoer in de stad New York
 Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden#Achtergrond: de IRT-affaire, Nederlands Interregionaal Recherche Team
 Toman (munt), lettercode voor historische munteenheid